

Personnalités 
Isabelle Le Callennec, femme politique française.
Joseph Le Callennec (1905-1988), graphiste et publicitaire français.
Sophie Le Callennec, auteur français.